— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшаяся от станции , расположенной в городе Хатиодзи, Токио до станции , расположенной в городе Такасаки префектуры Гумма. Название линии происходит от названия городов, которые она соединяет ( и ).

Обслуживание 
Линия разделяется на две части на станции  в городе Хидака. Южный участок от Хатиодзи до Комагава полностью электрифицирован. Некоторые поезда заканчивают движение на станции Комагава, в то время как другие продолжают движение по линии Кавагоэ до станции . Так же некоторые составы переходят на линию Омэ на станции  и далее по линии Тюо продолжают движение до станции .

Северный участок от Комагава до Курагано не электрифицирован. Все составы на этом участке продолжают движение до станции  на линии Такасаки.
Japan Freight Railway Company так же водит свои составы по линии Хатико.

Станции 
 Поезда останавливаются на всех станциях.
 Разъезд возможен на станциях, помеченных «o» или «^»; на станциях, помеченных «｜» — нет. На станциях, помеченных «∥», линия двухпутная.

Подвижной состав 

 205-3000 series 4-х вагонные электрички
 209-3000 series 4-х вагонные электрички
 209-3100 series 4-х вагонные электрички
 E233 series электрички (Линия Тюо (Скорая) сквозноя сообщение между Комагава и Хайдзима, с 17 марта 2007)
 KiHa 110 series дизельные локомотивы (К северу от станции Комагава составы от 1-го до 3-х вагонов)

Использованный в прошлом 
 KiHa 35 дизельные локомотивы (до марта 1996)
 103-3000 series электрички (до октября 2005)
 103-3500 series электрички (до марта 2005)
 201 series электрички (до марта 2008)

Ссылки 
 Станции линии Хатико (JR East)